X46 ou X-46 peut faire référence à :

 Boeing X-46, un avion de démonstration américain ;
 Intoxication accidentelle par des solvants organiques et des hydrocarbures halogénés et leurs émanations et exposition à ces produits, d’après la classification internationale des maladies ;
 Panhard X46, une automobile du constructeur français Panhard.

Voir aussi
 nombre 46
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres